De Profundis (film)
 De Profundis (album Vadera), album Vadera, 1995.
 De Profundis (album After Crying), album After Crying, 1996.
 De Profundis (album PMM), album PMM, 2005.